portfolio – teczka z pracami artysty, w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań osoby bądź firmy
 portfolio – zbiór finansowych i realnych aktywów inwestora

 Portfolio – album Grace Jones

 e-portfolio – sposób prezentacji własnej kariery w formie elektronicznej
Zobacz też:
 Atari Portfolio

 Tribute Portfolio